«7 Years» — песня, записанная датской группой Lukas Graham, и выпущенная с их 2-го альбома Lukas Graham 17 ноября 2015 года лейблами Copenhagen Records и Warner Bros. Песня была написана музыкантами Лукасом Фокамером, Стефаном Форестом, Мортеном Ристорпом и Мортеном Пилегардом и спродюсирована Future Animals и Pilo. Сингл возглавил хит-парады Дании, Швеции, Австрии, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Канады и Великобритании. Включён в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 12). Три номинации на премию Грэмми-2017 в категориях: Лучшая запись года, Лучшая песня года и Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой.

Коммерческий успех 
9 апреля 2016 года песня заняла позицию № 2 на Billboard Hot 100, став первым хитом группы, который вошёл в лучшую десятку американского Hot-100, а сама группа стала высшим достижением датского представителя в американском чарте со времён хита «Apache» (1961) певца и победителя Евровидения Юргена Ингманна. Так же песня взяла первую позицию в хит-параде Великобритании и в чартах Adult Top 40 и Mainstream Top 40.
К октябрю 2016 года тираж превысил 2,03 млн загрузок в США.

Музыкальное видео 
15 декабря 2015 был выпущен клип на сингл.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

История релизов

Источники 

Синглы 2015 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Lukas Graham
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Баллады 2010-х годов